

Топоніми

Муро-де-Алькой

Повіт Кіта-Муро
Повіт Мінамі-Муро

Інше
 Даг Де Муро